Знамя Труда — посёлок в Нефтегорском районе Самарской области в составе сельское поселение Богдановка (Нефтегорский район).

География 
Находится на левом берегу реки Чапаевки на расстоянии примерно 31 километр по прямой на западо-юго-запад от районного центра города Нефтегорск.

Население 
Постоянное население составляло 13 человек (русские 92 %) в 2002 году, 4 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Нефтегорского района